BPS est un sigle signifiant :
 Banque populaire suisse, une banque suisse ;
 Bisphénol S, une molécule de la famille des bisphénols ;
 BPS, une ancienne marque française de motos ;
 Brockton Public Schools (en français, Écoles Publiques de Brockton) ;
 Bloc populaire sénégalais, un parti politique sénégalais ;
 Badan Pusat Statistik (en français, agence centrale des statistiques), l'organisation gouvernementale indonésienne chargée de la production de statistiques ;
 Bundesverband Prostatakrebs Selbsthilfe, une association allemande regroupant des patients atteints du cancer de la prostate ;
 Battle Programmer Shirase, une série anime japonaise en 15 épisodes faisant référence a un hacker légendaire.

BPS est un code signifiant :
 .

bps peut faire référence à :
 bits par seconde, une unité de débit binaire, selon la liste des abréviations en informatique.

Code